Сора Аой:
 Аой, Сола  (род. 1983) — псевдоним японской порноактрисы.
 Сора Аой — персонаж, главный герой манги «Aki Sora».